Луначарский, Анатолий:

 Луначарский, Анатолий Васильевич (1875—1933) — русский революционер, советский политический и общественный деятель, публицист, переводчик, критик, искусствовед.
 Луначарский, Анатолий Анатольевич (1911—1943) — советский писатель и журналист.